Der CD Tondela (Clube Desportivo de Tondela) ist ein Fußballverein aus der zentralportugiesischen Kreisstadt Tondela.

Geschichte 
Der Verein entstand am 6. Juni 1933 aus der Fusion des 1925 gegründeten Tondela Futebol Club und des 1932 gegründeten Operário Atlético Clube. Der bis dahin größte Vereinserfolg war 2012 der Aufstieg in die Segunda Liga. 2015 wurde man Meister der 2. Liga und stieg von der Liga de Honra in die Primeira Liga auf. In der Saison 2021/22 stieg man mit 28 Punkten wieder in die Segunda Liga ab.

Trainer 
Die Trainerhistorie seit 2011.

Weblinks 
 Website des Vereins (portugiesisch)
 Vereinsprofil bei ZeroZero (portugiesisch)
 CD Tondela bei transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Tondela, Cd
Cd
Gegründet 1933